Суперлига Грчке у сезони 2007/08 било је друго издање Суперлиге, а укупно 72 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке. То је први степен такмичења у Грчкој.

У сезони 2006/07. из лиге су испали Керкира са Крфа, и Егалео из Атине и Јоникос из Пиреја. Умјесто њих, у Суперлигу пласирали су се првак Друге лиге, Астерас из Триполија, другопласирана Левадијакос из Ливадијеа и трећепласирани Бер из Бера.

Формат такмичења је остао исти као и претходне сезоне. Учествује 16 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге пласираће се директно у групну фазу Лиге шампиона за сезону 2008/09, док клубови од другог до четвртог мјеста иду у плеј оф за пласман у европска такмичења. Побједник плеј офа иде у квалификације за Лигу шампиона, другопласирани у квалификације за Куп УЕФА, трећепласирани у Интертото куп, док последњи клуб остаје без пласмана у Европу. Побједник Купа или финалиста, уколико је побједник већ обезбиједио пласман у Европу, пласираће се у последње коло квалификација за Куп УЕФА. Из лиге испадају три последњепласиране екипе на крају сезоне.

Преглед лиге 

Лига је требало да почне за викенд 25 и 26. августа, али су фудбалски савез Грчке и заједница Суперлиге одлучили да одложе почетак првенства због великих шумских пожара који су захватили Грчку 23. августа. У пожарима живот су изгубиле 84 особе. Првенство је почело 1. септембра.

На дан 20. фебруара 2008, предсједник УЕФА Мишел Платини донирао је фудбалском савезу Грчке чек од милион швајцарских франака за помоћ при обнављању фудбалских грађевина оштећених у пожарима.

Олимпијакос је поражен у 19 колу од Аполона и освојио је бод мање од АЕК-а, међутим за Аполон је играо фудбалер без права наступа и утакмица је накнадно регистрована службеним резултатом 3:0 у корист Олимпијакоса. Аполон је уложио жалбу, али је суд пресудио у корист Олимпијакоса и додијелио им побједу, захваљујући којој су освојили титулу.

Клубови у сезони 2007/08.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

	

{| style="width:100%;"
|-
|  style="width:20%; vertical-align:top;"|

{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1em"  style="font-size:85%; border-collapse:collapse; width:100%;"
|-
| colspan="5"  style="background:#98a1b2; border:1px solid #7a8392;"|21. коло, 16-17.2.2008.
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Олимпијакос - Ерготелис || 1:0
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Лариса - Паниониос || 1:0|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
| ОФИ - Бер || 3:0|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
| Арис - Астерас || 2:0|- style="text-align:center; background:#ceebfb;"
| Аполон - ПАОК || 0:2|- style="text-align:center; background:#fcc;"
| Левадијакос - Ираклис (20.2.) || 3:0|- style="text-align:center; background:#fcc;"
| Атромитос - Панатинаикос (5.3.) || 0:1|- style="text-align:center; background:#fcc;"
| АЕК - Ксанти (5.3.) || 3:0|}
| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|

|} 

 Легенда: Дерби мечеви

 Табела и статистика 

 Аполон -1 
 Олимпијакос се као првак пласирао у треће коло квалификација за Лигу шампиона 2008/09;
 АЕК - плеј оф за европска такмичења;
 Панатинаикос - плеј оф за европска такмичења;
 Арис - плеј оф за европска такмичења;
 Паниониос - плеј оф за европска такмичења;
 Пансераикос је нови прволигаш;
 Трасивулос је нови прволигаш;
 Пантракикос је нови прволигаш;
 Атромитос испада у Другу лигу;
 Бер испада у Другу лигу;
 Аполон испада у Другу лигу.

 Позиције на табели по колима 

 Домаћин - гост табела 

 Листа стријелаца Листа стријелаца: УЕФА плеј оф 

Од сезоне 2007/08 покренут је плеј оф за пласман у европска такмичења, за клубове од другог до четвртог мјеста. Побједник плеј офа обезбиједиће пласман у друго коло квалификација за Лигу шампиона за сезону 2008/09. Другопласирани ће се пласирати у треће коло квалификација за Куп УЕФА за сезону 2008/09; трећепласирани ће се пласирати у друго коло у Интертото купа 2008, док ће последњеппласирани тим остати без европских такмичења. Побједник Купа Грчке има мјесто у Купу УЕФА, а уколико заврши међу првих пет екипа у лиги — учествоваће у плеј офу да би се борио за пласман у Лигу шампиона. Уколико побједник Купа заврши плеј оф на другом мјесту, трећепласирани ће ићи у Куп УЕФА, а четвртопласирани у Интертото куп.

У плеј офу, клубови не стартују са нула бодова. Петопласирани клуб ће почети плеј оф са нула бодова, док ће преостала три клуба добити бонус бодове, на основу броја бодова освојених у регуларном дијелу. Од броја освојених бодова сва три клуба посебно одузима се број освојених бодова петопласираног клуба, а затим се дијели са три и добијени број представља бонус бодове са којима три клуба почињу плеј оф.

 Бонус бодови 

 Резултати 

 Табела плеј офа 

 Трећепласирани тим је требало да се пласира у Интертото куп, док је четвртопласирани тим требало да остане без учешћа у Европи; међутим, Арис се квалификовао у Куп УЕФА као финалиста Купа Грчке, те се четвртопласирани Паниониос пласирао у Интертото куп. Да је Арис завршио на четвртом мјесту, трећепласирани клуб би опет ишао у Интертото куп.

 Листа стријелаца плеј офа Листа стријелаца:'''

Резултати грчких клубова у европским такмичењима 2008/09.

Лига шампиона

Квалификације

Групна фаза 

 Панатинаикос је групну фазу Лиге шампииона завршио на првом мјесту и пласирао се у осмину финала.

Елиминациона фаза 

На жријебу одржаном 19. децембра 2008, у Ниону, одлучено је да Панатинаикос у осмини финала игра против Виљареала. Након првог меча у Шпанији, завршеног 1:1, Виљареал је у Атини славио 2:1 и пласирао се даље.

Први меч

Реванш меч

Куп УЕФА

Квалификације

Групна фаза 

 Олимпијакос је групну фазу Купа УЕФА завршио на трећем мјесту и прошао у 1/16 финала.

Елиминациона фаза 

Олимпијакос је елиминисан од Сент Етјена у 1/16 финала Купа УЕФА и завршио је учешће у европским такмичењима за сезону 2008/09.

Интертото куп 

 Паниониос је елиминиан у трећем колу Интертото купа и завршио је учешће у европским такмичењима за сезону 200809.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу